SEAT Toledo I (type 1L) var en lille mellemklassebil fremstillet af den spanske bilfabrikant SEAT mellem maj 1991 og oktober 1998.

Modelhistorie 
Efter at SEAT var blevet overtaget af Volkswagen Group i løbet af 1980'erne, introducerede SEAT i starten af 1991 Toledo, som var en combi coupé i den lille mellemklasse. Bilen var 4,32 m lang og lignede en sedan i formen, men havde stor bagklap og et stort bagagerum på 550 liter, og afløste den Fiat-baserede forgænger SEAT Málaga.

Den første modelgeneration af Toledo blev udviklet halvt af SEAT og Volkswagen, og delte mange komponenter med Volkswagen Golf II.

I efteråret 1995 blev der introduceret en udvendigt såvel som indvendigt modificeret model, som ligeledes havde typebetegnelsen 1L. Motorprogrammet omfattede motorer fra 1,6 liter med 53 kW (72 hk; senere 55 kW (75 hk)) og op til topmodellen med 2,0-liters 16V-motor med 110 kW (150 hk) samt dieselmotorer på 1,9 liter fra 47 kW (64 hk) til 81 kW (110 hk). Hele motorprogrammet og undervognen kom fra Volkswagen Golf.

Tekniske data

Benzinmotorer 

Benzinmotorerne er af fabrikanten ikke frigivet til brug med E10-brændstof.

Dieselmotorer

Sikkerhed 
Det svenske forsikringsselskab Folksam vurderer flere forskellige bilmodeller ud fra oplysninger fra virkelige ulykker, hvorved risikoen for død eller invaliditet i tilfælde af en ulykke måles. I rapporterne Hur säker är bilen? er/var Toledo i årgangene 1992 til 1998 klassificeret som følger:
 2001: Mindst 20 % bedre end middelbilen
 2003: Mindst 15 % bedre end middelbilen
 2005: Mindst 15 % bedre end middelbilen
 2007: Som middelbilen
 2009: Som middelbilen
 2011: Som middelbilen
 2013: Som middelbilen
 2015: Som middelbilen
 2017: Som middelbilen

Efterbygning 

Efter at den første modelgeneration af Toledo udgik af produktion i Europa i efteråret 1998, blev produktionsanlægget solgt til Kina hvor modellen blev bygget videre under navnet Chery Fulwin, indtil den i 2006 blev afløst af efterfølgeren Chery Fulwin 2.

Referencer

Litteratur 
 SEAT Toledo instruktionsbog. SEAT, S.A., 1991.
 SEAT Toledo instruktionsbog. SEAT, S.A., 1995.
 Reparaturanleitung: Seat Toledo ab März 1991. Class, GL, GLX, GT, Sport. Bucheli Verlag.  (på tysk).

Eksterne henvisninger 

1
Små mellemklassebiler
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1991
Biler fra 1990'erne